Gli occhi del testimone (The Great St. Louis Bank Robbery), film diretto da Charles Guggenheim e John Stix (1959)
Gli occhi del testimone (Mute Witness), film diretto da Anthony Waller (1995)